Сан-Клементе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 277,5 км². Население — 7204 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 San Clemente, quien lo visita vuelve
 Web de información general, noticias, foro, monumentos, historia 
 Fotos y textos de los monumentos y su heráldica
 Toda la información sobra la Agrupación Musical San Clemente de la Mancha

Муниципалитеты Куэнки